Peter Molnar, géophysicien et géomorphologue américain
Péter Molnár, homme politique et intellectuel hongrois
Péter Molnár (né en 1983), footballeur hongrois
Péter Molnár (né en 1986), kayakiste hongrois